La Saab 9-3 Cabriolet est une automobile à carrosserie de type cabriolet conçue par le constructeur Saab, commercialisée en France depuis 1998. La seconde génération apparaît en 2003.

Elle succède à la Saab 900 Cabriolet, dont la production s'est arrêtée en 1994. La 9-3 cabriolet est considérée par certains comme le modèle actuel le plus emblématique de la marque suédoise Saab. La nouvelle version voit le jour en 2003, désormais assemblée par l'Autrichien Magna Steyr, avec un restylage dès 2007. La Saab 9-3 Cabriolet II obtient cinq étoiles aux tests Euro NCAP en 2004.

Première génération

Motorisations 
Le véhicule aura reçu sept motorisations quatre cylindres au cours de sa carrière, couplées soit à une boîte manuelle à , soit pour les 2.0t de  uniquement à une boîte automatique à . Le moteur à injection est géré par un boîtier Bosch Motronic, tandis que les versions turbo reçoivent une gestion Saab Trionic.
 2.0i - 130 ch (96 kW) à  –  - B204
 2.0t - 154 ch (113 kW) à  -  - B204
 2.0t - 185 ch (136 kW) à  -  - B204
 2.0t - 200 ch (147 kW) à  -  - B204
 2.0t - 150 ch (110 kW) à  -  - B205E (dès 2001)
 2.0t - 185 ch (136 kW) à  -  - B205L (dès 2001)
 2.0t - 205 ch (151 kW) à  -  - B205R (dès 2001 - Aero)
 2.3t - 230 ch (169 kW) à  -  - B235R avec Mitsubishi à 1,4 bar (dès 1999 - Viggen)

Finitions 
Le modèle était disponible en finition S, SE, Aero et Viggen.

Série limitée "Deauville" exclusivement distribuée en Suisse.

Ultime série Anniversaire de 2002 à 2003 sur base SE pour l'Europe équipée du kit carrosserie de la 9-3 Viggen et les jantes 17 pouces du modèle Aero de 2001.

Seconde génération 

Le seconde génération voit le jour en 2003 avec le renouvellement de la gamme 9-3 à partir du châssis GM Epsilon. Elle sera assemblée en Autriche dans l'usine de Magna Steyr près de Graz, jusqu'en 2009 où les outils de production sont rapatriés à l'usine de Trollhättan en Suède. La première 9-3 cabriolet produite à l'usine suédoise sort en janvier 2010, dans un climat incertain qui verra finalement le sauvetage de la marque par le Néerlandais Spyker Cars.

La capote se déploie en 20 secondes, le coffre est muni d'une modulation automatique du volume en fonction de la position de la capote. Noté cinq étoiles aux crash-tests de l'Euro NCAP, le véhicule dispose du dispositif de sécurité DynaCage, proposant entre autres un arceau de sécurité automatique en cas de retournement.

Motorisations 
 À partir de 2003 :
 1.8t -  - 150 ch () - Ecotec à 0,5 bar (jusqu'en 2007)
 1.9 TiD -  - 120 ch () - Fiat
 1.9 TiD -  - 150 ch () - Fiat
 2.0t -  - 175 ch () - Ecotec avec Garrett GT20 à 0,7 bar (2003-2007)
 2.0t -  - 210 ch () - Ecotec avec Mitsubishi à 0,85 bar (2003-2005, Aero)
 2.8T V6 -  - 250 ch () - GM HFV6 (2005-2007, Aero)
 À partir de 2007 :
 1.8t Biopower -  - 150/175 ch (110/) - 240/
 2.0t Biopower -  - 175/200 ch (129/) - 265/
 1.9 TiD -  - 150 ch () -  - Fiat
 1.9 TTiD -  - 180 ch () -  - Fiat (dès 2007)
 À partir de 2010 le diesel d'entrée passe à 160 ch :
 1.8t Biopower -  - 150/175 ch (110/) - 240/
 2.0t Biopower -  - 175/200 ch (129/) - 265/
 2.0t Essence -  - 220 ch () -  (2011 Independence Edition)
 2.0t Biopower 163 et 220 ch (120 et 162 kW) -  - (2011 gamme Griffin)
 1.9 TTiD4 -  - 160 ch () -  - Fiat
 1.9 TTiD4 -  - 180 ch () -  - Fiat

La direction assistée est hydraulique sur les moteurs BioPower, et électro-hydraulique sur les TiD. La transmission est effectuée au train avant par une boîte mécanique à 6 rapports, ou par une boîte automatique SaabSentronic à 5 rapports sur les BioPower, et 6 rapports sur les Diesel et V6.

Finitions 
La Saab 9-3 cabriolet II se décline en quatre finitions, toutes équipées du système ReAxs (roues arrière directionnelles), dont une édition spéciale. À partir de 2010 la finition se réduit à l'Édition spéciale et à l'Aero, avec une série limitée Independence Edition.
 Linear
Version de base disponible avec un 1.8t ou un 1.9 TiD 150 ch.
 Édition spéciale
Se distingue de la Linear par le système de navigation à écran tactile couvrant l'Europe avec système audio de  au lieu de , des jantes 17 pouces et le répartiteur électronique de freinage EBD.
 Vector TX
Par rapport à l'Édition Spéciale, cette version s'équipe d'une liaison Bluetooth, et dispose des quatre motorisations.
 Aero TX
Munie d'un châssis sport, des phares bi-Xénons autoadaptatifs directionnels et d'un siège conducteur à mémoire.

Independence Edition 
À l'occasion de la célébration du premier anniversaire d'indépendance vis-à-vis de GM, le , Saab délivre une série limitée à 366 exemplaires, basée sur l'Aero. Couleur ambre métallisé, sellerie cuir beige spécifique, habillage cuir pour le tableau de bord, jantes 18 pouces, jauge turbo spécifique et message de bienvenue, autant de caractères qui différencient le cabriolet des autres. Trois choix de motorisation sont proposés, le turbo diesel 1.9 de 180 ch, le Biopower 2.0 de 200 ch ou le nouveau turbo essence de 220 ch, à injection directe avec soupapes à synchronisation variable. La carrosserie bénéficie en outre d'une dernière retouche pour le bouclier, la calandre et les phares, basée sur la finition Griffin des derniers modèles avant renouvellement. Le numéro de série limitée est gravé sur la vite arrière.

Griffin 
La gamme Griffin, qui apparaît en 2011, remplace les modèles précédents et marque la fin de l'ère 9-3 seconde génération, avant son renouvellement. Elle se décline en finition standard ou Aero, et propose un nouveau moteur essence à distribution variable, de 163 ou 220 ch. Les véhicules se distinguent par un nouveau bouclier avant, des feux bloc-de-glace, la griffe Griffin sur les ailes et un intérieur légèrement redessiné.

La Saab 9-3 se décline aussi en versions :
 Saab 9-3 Berline de Sport
 Saab 9-3 Sport-Hatch

Liens externes 
 Saab France

Notes et références 

9-3 Cabriolet
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Saab 9-3 cabriolet